Prawo oder Pravo (in mehrere slawischen Sprachen für Recht) steht für:

 Pravo Horo, ein bulgarischer Tanz,
 Právo, eine tschechische Tagenzeitung
 Prawo i Sprawiedliwość, eine politische Partei in Polen
 Prawo (1869-1873), eine bulgarisch-osmanische Zeitung
 Prawo (1894-1903), eine bulgarisch Zeitung 
 Prawo (1910-1913), eine bulgarisch Zeitung